misztrál az Ebro torkolatától az Adriáig a szárazföldről a tenger felé fújó szél
 Misztrál magyar zenekar